Muri kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Muri (ort i Indien), Västbengalen,

Iran 

 Mūrī, ort, Nordkhorasan,

Schweiz 

 Muri, ort och kommun, Aargau, 
 Muri (distrikt), distrikt, Aargau
 Muri bei Bern, ort och kommun, Bern,

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar